Будянский — русская фамилия; имеет женскую форму Будянская.

Известные носители 
 Будянский, Бернард (1925—1999) — учёный в области механики, внёс значительный вклад в механику конструкций и механику материалов.
 Будянский, Василий Иванович (1942—2018) — украинский драматург и поэт, театральный актёр, педагог.
 Будянский, Виктор Игоревич (род. 1984) — российский футболист.
 Будянский, Владимир Дмитриевич (1892—1920) — участник Белого движения на Юге России, поручик 3-го Дроздовского полка.
 Будянский, Дмитрий Аристархович (1863—?) — генерал-майор, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Будянский, Николай Андреевич — русский полковник, георгиевский кавалер.
 Будянский, Павел Петрович (1876—1962) — советский полковник.

Топоним 
 Будянский — посёлок, Рогнединский район, Брянская область.